El término Prism —en español: Prisma— puede hacer referencia a:

 PRISM, programa de vigilancia electrónica de alto secreto a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.
 PRISM, álbum de Katy Perry.
 Prism, álbum de Pink Floyd en vivo, no oficial, del concierto del 19 de septiembre de 1987 en el John F. Kennedy Stadium, Filadelfia, Estados Unidos.
Prism sencillo de bully.